Maguire steht für:
 Maguire (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Maguire Seven, sieben fälschlicherweise als Terroristen verurteilte Personen
 Mount Maguire, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 McGuire
 McGwire